Nemetschek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Nemetschek (* 1961), deutscher Fußballspieler

Nemetschek bezeichnet außerdem:

 die Nemetschek SE, ein deutsches Bausoftwareunternehmen, das von Georg Nemetschek gegründet wurde

Siehe auch:

 Němeček